Pontecane è una frazione del comune di Fratta Todina (PG).

È popolata da 48 persone. Il paese si trova 3 km a nord del capoluogo, a 158 , sulla valle solcata dal fiume Tevere, lungo la statale che porta da Marsciano a Todi.

Storia 

Frazioni di Fratta Todina